

Persone
Gaetano Rizzuto – giornalista italiano
Nick Rizzuto – mafioso canadese
Nicolo Rizzuto – mafioso italiano naturalizzato canadese
Phil Rizzuto – giocatore di baseball statunitense
Vito Rizzuto – mafioso italiano naturalizzato canadese

Altro
Isola di Capo Rizzuto – comune italiano in provincia di Crotone
Rizzuto – famiglia mafiosa canadese